Copleymedaljen er en pris givet af Royal Society of London for fremragende præstationer i forskning inden for enhver gren af naturvidenskaben, vekslende mellem de fysiske videnskaber og de biologiske videnskaber. Medaljen, der uddeles årligt, er den ældste Royal Society-medalje, der stadig uddeles, idet den første gang blev givet i 1731 til Stephen Gray. Den første kvinde, der fik medaljen var Dorothy Crowfoot Hodgkin i 1976.

Modtagere af medaljen

1731–1750

1751–1800

1801–1850

1851–1900

1901–1950

1951–2000

2001- i dag

Se også 
Godfrey Copley

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Liste over modtagere af medaljen

 
Etableret i 1731